Osoby o tym nazwisku:
 Bolesław Utkin – polski artysta plastyk 
 Władimir Utkin – radziecki i rosyjski konstruktor
 Wołodymyr Utkin – ukraiński piłkarz, trener piłkarski